Сан Мигел де лос Пинос има више значења:

 Сан Мигел де лос Пинос, Ранчо Вијехо (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Мигел де лос Пинос (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику